Список крупнейших компаний Японии по отраслям составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000. По состоянию на 2013 год крупнейшими компаниями были:

Банковский сектор и финансовые услуги

Страхование

Телекоммуникации

Оптовая торговля

Розничная и интернет торговля

Транспорт и логистика

Недвижимость

Автомобильная и мотоциклетная промышленность

Тяжёлое машиностроение, автокомплектующие и промышленное оборудование

Электронная, электротехническая и оптическая промышленность

Табачная и пищевая промышленность

Энергетика

Нефтегазовая промышленность

Химическая и парфюмерно-косметическая промышленность, средства гигиены

Фармацевтическая промышленность

Металлургия и металлообработка

Строительство

Производство стекла и стройматериалов

Издательское дело и полиграфическая промышленность

Деревообрабатывающая, бумажная и мебельная промышленность

СМИ и индустрия развлечений

Реклама и маркетинг

Безопасность

Примечания 

Списки:Япония
Компании Японии
Компании Японии по отраслям